Кайда́к  () — узкий и длинный мелководный залив на восточном берегу Каспийского моря на территории Казахстана, составляющий продолжение Мёртвого Култука (залива Цесаревича) на юго-западе и ограничивающий с востока полуостров Бузачи. Глубина залива доходит местами до 4—5 метров. К западу от залива находится песчаная равнина Жылымшык.

История 
Начиная с 30-х годов XX века уровень Каспийского моря начал резко спадать, из-за чего залив Кайдак пересох, и на его месте образовался сор (солончак). В 80—90-х годах уровень моря начал повышаться, и сор Кайдак снова заполнился водой.

Примечания 

Заливы Каспийского моря
Заливы Мангистауской области